Вспомнить всё:

 «Вспомнить всё» — американский фильм 1990 года режиссёра Пола Верховена по мотивам рассказа Филипа Дика «Мы вам всё припомним».
 «Вспомнить всё» — американо-канадский художественный фильм 2012 года, ремейк фильма 1990 года.
 «Вспомнить всё 2070» — канадско-германский научно-фантастический телесериал 1999 года по мотивам того же рассказа.
 «Вспомнить всё: Моя невероятно правдивая история» — автобиографическая книга Арнольда Шварценеггера.
 Total Recall («Вспомнить всё») — 18-я серия одиннадцатого сезона мультсериала «Гриффины», вышедшая в 2013 году.
 «Chaser: Вспомнить всё» (2003) — видеоигра в жанре шутера научной фантастики.

 «Вспомнить всё» — цикл исторических передач Леонида Млечина

См. также 
 Вспомнить все связи — британский сериал ситком, выходящий с 2014 года